

Persone

Nome
 Costantino – imperatore romano
 Costantino – console del 457
 Costantino – prefetto del pretorio
 Costantino – re della Dumnonia
 Costantino (m. 831 circa) –  principe bizantino, figlio di Teofilo
 Costantino (m. 1095) – vescovo italiano della diocesi di Arezzo
 Costantino (Cystennin Fawr o Custennin Fawr) – personaggio leggendario o comunque di non accertata storicità, indicato come "sovrano" romano-britannico del Regno di Gwynedd (Galles settentrionale)
 Granduca Costantino (Konstantin Pavlovič Romanov) – granduca e zarevic di Russia
 Papa Costantino – papa della Chiesa cattolica
 Costantino l'Africano – medico, letterato e monaco arabo
 Costantino d'Aspre – generale austriaco
 Costantino d'Assia-Rheinfels-Rotenburg (1716-1778) – Langravio d'Assia-Rotenburg dal 1754 al 1778, Langravio d'Assia-Eschwege e Langravio d'Assia-Wanfried dal 1755 al 1778
 Costantino di Barbaron – nobile armeno
 Costantino di Baviera – giornalista, scrittore e politico tedesco
 Costantino di Braganza (1528-1575) – principe di Braganza e viceré d'India
 Costantino di Gaeta – ipato bizantino di Gaeta
 Costantino di Hohenzollern-Hechingen (1801-1869) – Principe di Hohenzollern-Hechingen
 Costantino di Manamali – fondatore della prima comunità pauliciana
 Costantino di Murom – nobile russo, venerato come santo
 Costantino di Preslav – scrittore, traduttore e religioso bulgaro
 Costantino di Vladimir – Gran Principe di Vladimir dal 1216 al 1218
 Costantino di Salm-Salm – Principe di Salm-Salm e principe sovrano del Principato di Salm (1802-1811)

Cognome
 Giuseppe Costantino – cestista italiano
 Nicola Costantino – ingegnere e rettore italiano
 Raffaele Costantino – calciatore italiano nato nel 1907 e morto nel 1991
 Raffaele Costantino – calciatore italiano nato nel 1975
 Rico Costantino – wrestler statunitense
 Tiberio II Costantino – imperatore bizantino
 Tommaso Costantino – schermidore italiano

Altro 
 Lago Costantino – lago della Calabria
 Costantino – nome proprio di persona italiano maschile

Pagine correlate 
 Costantino Paleologo
 San Costantino